est un film britannique réalisé par Roy Ward Baker et sorti en 1963 ;
  est une chanson.